Diese Seite stellt die Statistiken, Fakten und Rekorde der Indianapolis Colts dar.

Falls nicht anders angegeben, befinden sich die Daten auf dem Stand der letzten abgeschlossenen Saison. Die Quelle der Daten ist – wenn nicht anders angegeben – die Webseite pro-football-reference.com.

Die Colts spielten seit 1953 gegen insgesamt 31 andere Mannschaften. Mit 83 Partien gab es die meisten Begegnungen gegen die New England Patriots. Am erfolgreichsten gegen die aktuellen Teams der NFL sind sie gegen die Atlanta Falcons.

Statistik 
Nach Ende der Saison 2022 ließen sich folgende statistischen Werte ermitteln:

Rekorde

Alle Saisons seit 1953

Erstrunden Draft-Picks 

Nachfolgend werden hier alle Erstrunden Draft-Picks aus dem NFL-Draft aufgelistet, welche die Colts seit ihren ersten Draft 1953 getätigt haben. Die Colts konnten bisher siebenmal den Gesamtersten im NFL-Draft auswählen (1955, 1967, 1983, 1990, 1992, 1998 und 2012). Von der Ohio State University haben sie bisher mit sechs Spielern die meisten Erstrunden-Picks ausgewählt.

Legende:

Anmerkungen

Quellen 
 Indianapolis Colts auf pro-football-reference.com
 Passing records auf pro-football-reference.com
 Rushing records auf pro-football-reference.com
 Receiving records auf pro-football-reference.com
 Defense records auf pro-football-reference.com
 Kicking & Punting records auf pro-football-reference.com
 Return records auf pro-football-reference.com
 Draft History auf pro-football-reference.com

Liste (American Football)
Zahlen und Rekorde